Rywalizacja w wadze do 69 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 odbyła się 19 września 2000 roku w hali Sydney Convention and Exhibition Centre. W rywalizacji wystartowało 15 zawodniczek z 13 krajów. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w tej kategorii wagowej została Chinka Lin Weining, srebrny medal wywalczyła Węgierka Erzsébet Márkus, a trzecie miejsce zajęła Karnam Malleswari z Indii.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000